Синьцзя́н-Уйгу́рский автоно́мный райо́н (СУАР), (, ; также, кратко, Синьцзян кит. «новая граница» или «новые рубежи») — регион на северо-западе Китая. Самая большая по площади территориально-административная единица КНР.

Административный центр и крупнейший город — Урумчи. Согласно переписи 2020 года, в Синьцзяне проживало 25,852 млн человек.

География 

СУАР занимает срединное положение в Евразии, его площадь — 1 664 897 км², что составляет шестую часть территории КНР. Синьцзян имеет сухопутную границу протяжённостью 5600 км с восемью государствами: Монголией, Россией (западный участок российско-китайской границы, около 45 км), Казахстаном, Киргизией (хребты Какшаал-Тоо, Алайкуу), Таджикистаном и Афганистаном (около 80 км), Индией, а также Северными территориями индийской союзной территории Ладакх, контролируемыми Пакистаном.

Регион граничит также с китайскими провинциями Ганьсу, Цинхай и Тибетским автономным районом. В Джунгарском бассейне Синьцзян-Уйгурского автономного округа в точке с координатами 46,158 северной широты, 86,402 восточной долготы (немногим западнее и севернее Урумчи) находится самая удалённая от моря точка суши на Земле. Она удалена от открытого моря на 2648 километров.

Северную часть территории занимает песчано-суглинистая Джунгарская равнина, южную — Кашгарская равнина (Таримская впадина), в центральной части которой находится песчаная пустыня Такла-Макан. Между равнинами лежат высокогорные хребты Восточного Тянь-Шаня (высота порядка 7000 м).

Основные реки — Тарим, верховья Или и Иртыша (в Китае называется Чёрный Иртыш). Основные озёра — Лоб-Нор, Баграшкёль, Эби-Нур.

Климат засушливый, резко континентальный, контрастный.

На территории расположено несколько объектов экотуризма, восемь пейзажных областей: Урумчи-Наньшаньский пейзажный район, Тяньчийский пейзажный район, Каменный лес в Восточно-Джунгарской впадине, Алтайский пейзажный район, Илийский пейзажный район, Баянголский пейзажный район, Каши-Хотанский район, Хамийский пейзажный район.

К концу 2019 года в регионе было зарегистрировано более 183 млн му лесов, 780 млн му лугов, 22,87 млн му водно-болотных угодий и 33,18 млн му рек и озер. В 2010—2019 годах чистый прирост площади экологических функциональных территорий составил более 113 млн му (7,53 млн га).

Ведутся масштабные работы по озеленению пустынных районов и высадке деревьев вдоль дорог. Для орошения широко используется солнечная и ветряная электроэнергия.

История 

Территория современного Синьцзян-Уйгурского автономного района была населена с древнейших времён. Таримские мумии датируются возрастом 2000—1800 лет до нашей эры. У скелетов лошадей из некрополей Шижэньцзыгоу и Сигоу (350 год до н. э.) были выявлены аномалии зубов и костные изменения в отделах позвоночника, что свидетельствует о том, что местные жители практиковали верховую езду.

В I веке до н. э. в Турфанской впадине, в 30 км от современного Гаочана хуннскими правителями была основана военная колония Гаочан (高昌 — «Высшее процветание») или Кочо. В конце I века Бань Чао завоевал территорию современного Синьцзяна и присоединил его к китайской империи Хань. В империи были созданы административные структуры для управления регионом, которые продолжали функционировать и при государствах-правопреемниках после гибели империи Хань. В древности по территории региона проходил Великий шёлковый путь.

В VI веке, когда Тюркский каганат распространил свою власть на обширных территориях Великой Степи от Европы до Китая, начался процесс тюркизации Синьцзяна. В середине VII века территория Синьцзяна вошла в состав китайской империи Тан, и оставалась под её контролем вплоть до середины VIII века, когда мятеж Ань Лушаня привёл к необходимости отзыва войск из отдалённых гарнизонов в центральный Китай.

В VIII веке территория Синьцзяна вошла в состав Уйгурского каганата, после распада которого в IX веке на территории Синьцзяна образовалось Уйгурское идыкутство. В 1207 году Уйгурское идыкутство стало вассалом Монгольской империи, а позже — Чагатайского улуса, после ликвидации улуса в 1346 году и образования Могулистана, стало самостоятельным государством, но в 1368 году было завоёвано Могулистаном.

В 1399 году в северной части Синьцзяна образовалось Ойратское ханство. В 1514 году возникло Яркендское ханство. В середине XVII века возникло Джунгарское ханство, которое в середине XVIII века было завоёвано империей Цин.

В 1760 году в составе Цинской империи было образовано наместничество, получившее название «Синьцзян».

В середине XIX века, когда Цинская империя вела на востоке Опиумные войны, в Синьцзяне образовалось государство Йеттишар. Оно тщетно пыталось добиться международного признания, и в 1875 году было завоёвано Цинской империей.

После Синьхайской революции и образования Китайской республики фактическим независимым правителем Синьцзяна стал губернатор Ян Цзэнсинь. В 1928 году он был убит, и ему на смену пришёл Цзинь Шужэнь. Политика Цзинь Шужэня вызвала Кумульское восстание и привела к образованию Восточно-Туркестанской Исламской республики (ВТИР). В 1933 году русские белогвардейцы, служившие у Цзинь Шужэня, взбунтовались против него. Цзинь Шужэнь был вынужден бежать на территорию СССР, и губернатором Синьцзяна стал Шэн Шицай. С помощью СССР Шэн Шицай укрепил свою власть в провинции, заключив в ответ на это с Советским Союзом ряд выгодных для СССР соглашений.

В январе 1941 года Шэн Шицай обратился к руководству Советского Союза принять Синьцзян в состав СССР в качестве семнадцатой союзной республики. В феврале последовал отказ. С начала Великой Отечественной войны провинция Синьцзян начала оказывать помощь Советскому Союзу продуктами и шерстью. Однако в 1942 году Шэн Шицай начал проводить антисоветскую и антикоммунистическую политику, что вызвало ряд восстаний и привело к образованию Восточно-Туркестанской Революционной республики. После Сталинградской битвы, когда стало ясно, что Германия проигрывает войну, Шэн вновь был готов помогать СССР. Однако Москва перестала поддерживать его, и правительство Китая сменило губернатора. В 1949 году, после победы коммунистической партии Китая над гоминьдановцами произошло вхождение Синьцзяна в состав КНР. 1 октября 1955 года в составе Китайской народной республики был образован Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Население 

По состоянию на 2018 год, население СУАР составляло 24 870 000 человек. Синьцзян населяют 47 национальностей, наиболее многочисленные из них — уйгуры, китайцы (хань), казахи, хуэй (дунгане), киргизы, монголы (в том числе ойраты и дауры), таджики (в том числе сарыкольцы и ваханцы), сибо, маньчжуры, туцзя, узбеки, русские, мяо, тибетцы, чжуаны, татары и салары.

В китайско-казахстанском приграничье расположен и некогда знаменитый центр русской, казахской и татарской эмиграции — Инин (Кульджа), в котором сохранился один из официальных народов региона — русские СУАР. В 1954 году здесь был учреждён Или-Казахский автономный округ.

Синьцзян — один из пяти национальных автономных районов Китая. СУАР — автономный район Китайской Народной Республики (КНР), являющийся районом национальной автономии. В административном отношении он делится на округа, автономные округа, уезды, автономные уезды, города, волости и национальные волости. В состав СУАР входят 5 автономных округов: Баянгол-Монгольский автономный округ, Боро-Тала-Монгольский автономный округ, Чанцзи-Хуэйский автономный округ дунган (хуэй-цзу), Кызылсу-Киргизский автономный округ, Или-Казахский автономный округ и 6 автономных уездов.

В период репрессий в китайский Восточный Туркестан (современный СУАР) переселились тысячи казахов, киргизов и др. народов, часть из них впоследствии вернулась на родину. В 1954—1955 гг. имел место массовый выезд в СССР (Казахстан) казахов, в начале 1962 г. также от 60 до 100 тыс. уйгур, казахов и дунган выехали в СССР (в основном в Казахстан и Киргизию).

Репрессии 

Начиная с 2014 года китайские власти проводят репрессивную политику в отношении уйгуров. Среди главных мер — массовое внесудебное интернирование взрослых в специальные лагеря и «профессиональные центры», разделение родителей и детей, помещение детей в специальные «школы-интернаты», принудительное регулирование рождаемости (в том числе стерилизация), транспортировка людей для принудительных работ в другие регионы. Все эти меры привели к тому, что доля уйгуров в населении СУАР стала сокращаться.

Религия 
Как важный канал и узел в экономическом и культурном обмене между Востоком и Западом Восточный Туркестан издревле является районом сосуществования многих религий. До проникновения ислама в Восточный Туркестан вдоль Шелкового пути уже распространялись многие религии — зороастризм, буддизм, даосизм, манихейство и несторианство, которые процветали в различных районах вместе с первобытной местной религией. После проникновения ислама в Синьцзяне продолжали сосуществовать различные религии, к тому же к ним прибавились ещё и католичество.

До проникновения извне других религий древние местные жители Восточного Туркестана исповедовали первобытную местную религию, которая затем развилась в шаманизм. Некоторые национальные меньшинства в Синьцзяне по сей день в разной степени исповедуют первобытную религию и шаманство и связанные с ними обычаи.

Возникший приблизительно в IV веке до нашей эры в древней Персии зороастризм, который в Китае называют сяньцзяо (поклонение огню), проник из Средней Азии в Восточный Туркестан. С эпохи Южных и Северных династий до династий Суй и Тан поклонение огню было широко распространено в различных районах Восточного Туркестана, но особенно в Турфанском районе. В тот период гаочанские власти создали специальные органы и назначили чиновников для усиления контроля над этой религией. Некоторые национальности Синьцзяна, исповедующие сегодня ислам, раньше исповедовали зороастризм.

Приблизительно в I веке до нашей эры зародившийся в Индии буддизм проник в Восточный Туркестан через Кашмир. Вскоре при всемерном насаждении господствующими правителями буддизма в различных районах он стал главной религией в регионе. В период расцвета буддизма в оазисах вокруг Таримской впадины было возведено множество буддийских храмов и монастырей, сложилось множество общин монахов и монахинь, возникли такие знаменитые буддийские центры, как Юйтянь, Шулэ, Цюцы и Гаочан. В Восточном Туркестане буддизм достиг своих высот в скульптуре, живописи, музыке, танцах, в зодчестве монастырей и традициях каменных пещер, он оставил богатое и ценное культурное наследие, обогатив китайскую и мировую сокровищницу культуры и искусства.

Приблизительно в V веке процветавший во внутренних районах даосизм был принесен ханьцами в Синьцзян. Но распространялся он не широко, в основном в Турфане и Хами, где компактно проживали ханьцы. И лишь после завоевания Восточного Туркестана империей Цин он распространился во всех его районах.

Приблизительно в VI веке из Персии через Среднюю Азию в Восточный Туркестан проникло манихейство. В середине IX века уйгуры, государственной верой которых было манихейство, после переселения в Восточный Туркестан способствовали развитию этой веры там. Исповедующие манихейство уйгуры построили в Турфанском районе множество монастырей, пробили каменные пещеры, перевели каноны, обогатили искусство фресками, распространяя таким образом догмы и культуру манихейства. До и после проникновения манихейства в Восточном Туркестане появилось несторианство (раннее течение в христианстве), но оно не смогло распространиться широко и процветало в династию Юань (1206—1368 гг.) лишь по той причине, что множество уйгуров приняли эту веру.

В конце IX века и начале X века в южные районы Восточного Туркестана из Средней Азии проник ислам. В середине X века мусульманская династия Караханидов развязала войну против буддийского княжества Юйтянь, продолжавшуюся более 40 лет. В начале XI века, после распада княжества Юйтянь, ислам распространился по всему Хотанскому району. В середине XIV века Чагатайский улус (государство, основанное вторым сыном монгольского хана Чингисхана в западном регионе) был насильно обращён в ислам, который стал главной религией местных монголов, тюрков (уйгуров и предков узбеков, казахов и киргизов) и таджиков. К началу XVI века ислам почти полностью вытеснил прочие верования и стал главной религией в Восточном Туркестане.

После того как ислам стал главной религией уйгуров и других национальностей, в Восточном Туркестане постепенно исчезали зороастризм, манихейство и несторианство, которые раньше исповедовали эти национальности, но по-прежнему существовали буддизм и даосизм. Более того, начиная с империи Мин большое развитие получил тибетский буддизм, ставший вместе с исламом главной религией в Восточном Туркестане. В конце XVII века вождь исламской секты «байшань» Апак ходжа силами буддистов (тибетцев) уничтожил своих политических оппонентов в Караходжа (Гаочан), в результате рухнуло Яркендское ханство (местная власть с центром в нынешнем Шачэне, установленная потомками монгольского хана Чагатая в 1514—1680 г.). Это свидетельствовало о том, что тибетский буддизм в то время имел большое влияние. Примерно с XVIII века в Синьцзян пришло католичество, сравнительно большое развитие имели буддизм, даосизм и шаманизм. На севере и юге Тяньшаня появилось множество монастырей и храмов этих религий, некоторые мусульмане даже перешли в католичество и лоно других религий.

Исторически религии в Синьцзяне непрерывно эволюционировали, однако после того как в Синьцзян извне проникли различные религии, там всегда сохранялось сосуществование многих религий. Сегодня в Синьцзяне главными религиями являются ислам, буддизм (включая тибетский буддизм), христианство (католичество) и даосизм. Среди некоторых национальностей по-прежнему сравнительно большое влияние имеет шаманство.

Административное деление

Политика

Секретари КПК 
 Ван Чжэнь (1949—1952)
 Ван Эньмао (1952—1967)
 
 Азизов, Сайфутдин (1972—1978)
 
 
 
 Ван Лэцюань (1994—2010)
 Чжан Чуньсянь (2010—2016)
 Чэнь Цюаньго (2016—2021)
 Ма Синжуй (25 декабря 2021 — н.в.)

Начиная с Политбюро ЦК КПК 16-го созыва (с 2002 года) глава парткома избирается также членом Политбюро ЦК КПК.

Председатели совета 
 Бурхан Шахиди (1949—1955)
 Азизов, Сайфутдин (1955—1967)
 
 Азизов, Сайфутдин (1972—1978)
 
 Исмайил Аймат (1979—1985)
 
 
 Исмаил Тилиуальди (2003—2007)
 Нур Бекри (2007—2015)
 Шохрат Закир (2015—2021)
 Эркин Тунияз (c сентября 2021)

Синьцзянский производственно-строительный корпус 

Особым органом контроля за СУАР стал созданный 7 октября 1954 года Синьцзянский производственно-строительный корпус. Эта военизированная организация по состоянию на начало 2010-х годов находится в тройном подчинении: властям СУАР, Министерству обороны КНР и властям КНР. Корпус разделен на 13 сельскохозяйственных дивизий (по районам распашки) общей численностью 2 453 600 человек (в том числе 933 000 управленцев); таким образом, один член Корпуса приходится на 10 жителей СУАР.
Сам Корпус служит для освоения этого региона КНР.

Также Корпус используется для подавления волнений местных жителей. В частности, силы Корпуса подавляли волнения в Баринской волости (1990 год) и в Кульдже (1997).
В 2000 году принят закон об участии народных ополченцев Корпуса в охране общественного порядка.

Права меньшинств 
К 2018 году около 120 тысяч мусульман-уйгуров были отправлены в политические образовательные лагеря в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Также по отношению к мусульманам применяется массовая слежка, установка GPS-датчиков на транспортные средства, сбор ДНК жителей в возрасте от 16 до 65 лет.

В 2018 году, согласно комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации, в «лагерях перевоспитания» находились от 800 тыс. до 2 млн мусульман, в том числе уйгуров и казахов.

Пекин активно применяет механизм массового переселения ханьцев в СУАР из других регионов КНР для превращения коренных тюркских народов в меньшинство. Для этого используется Синьцзянский производственно-строительный корпус, состоящий из дивизий и полков.

29 марта 2021 года Европарламент впервые за 30 лет ввёл санкции в отношении КНР из-за преследований уйгуров.

Вооружённые силы 

В Урумчи расположены штаб Синьцзянского военного района Западного военного округа и Синьцзянский военный институт иностранных языков; в Кашгаре — штаб 8-й бригады армейской авиации; в Корле — ракетный испытательный полигон и штаб 646-й ракетной бригады; в Лобноре — ядерный полигон.

В каждом значительном населённом пункте района базируются военные части Синьцзянского производственно-строительного корпуса и Народной вооружённой милиции Китая.

Экономика 
Финансовый кризис 2007—2008 годов оказал влияние и на экономическую ситуацию в СУАР. За первый квартал 2009 года общий объём внешней торговли составил 2,7 млрд долл. (- 21,8 % по сравнению с 2008 годом); экспорт сократился на 24,2 %, импорт — на 6,2 %. Так как внешняя торговля СУАР на 80 % ориентирована на государства Центральной Азии, экономический кризис в этих государствах сказался и на экономике СУАР. Главный торговый партнер в регионе — Казахстан (доля в импорте — 44 %, экспорте — 39 %).

По итогам 2008 года объём экспорта Синьцзяна составил 19,3 млрд долл. США, импорта — 2,9 млрд долл. Большая часть внешней торговли Синьцзяна связана с Казахстаном через перевал Ала. Первая на границе Китая зона свободной торговли расположена в приграничном городе Хоргос. Он является крупнейшим «сухопутным портом» в западном регионе Китая и имеет удобный доступ к центрально-азиатским рынкам. Вторая торговая пограничная зона Синьцзяна открылась в марте 2006 года в уезде Зимунай.

ВВП на душу населения в 2009 г. составил 19 798 юаней (2 898 долл. США), увеличившись на 1,7 %. Номинальный ВВП, составлявший в 2004 году 220 млрд юаней (28 млрд долл. США), в 2011 году увеличился до 657,4 млрд юаней (104,3 млрд долл.), в основном за счёт освоения регионов, богатых углём, нефтью и природным газом.

По итогам 2020 года валовой региональный продукт Синьцзян-Уйгурского автономного района вырос на 3,4 % в годовом исчислении и составил около 1,38 трлн юаней (около 213 млрд долл. США). Добавленная стоимость первичного сектора экономики СУАР составила 198,13 млрд юаней (+ 4,3 % по сравнению с 2019 годом), в то время как добавленная стоимость вторичного сектора экономики достигла 474,45 млрд юаней (+ 7,8 %). Добавленная стоимость в сфере услуг выросла на 0,2 % в годовом выражении и составила 707,19 млрд юаней.

По итогам 2020 года объём инвестиций в основные фонды Синьцзяна вырос на 16,2 % в годовом исчислении; число новых запущенных в работу проектов выросло более чем на 40 % в годовом исчислении. Инвестиции в первичный сектор экономики более чем удвоились по сравнению с 2019 годом, достигнув самого высокого уровня в течение десятилетия; инвестиции в инфраструктуру увеличились на 28 %; инвестиции в сферу здравоохранения и социальной работы выросли на 130 % в годовом исчислении.

В период 14-й пятилетки (2021—2025 гг.) Синьцзян сделал упор на развитии таких отраслей экономики, как добыча нефти и природного газа, нефтепереработка и нефтехимия, добыча угля и угольно-химическая промышленность, электроэнергетика, текстиль и одежда, электроника, лесоводство и садоводство, переработка продукции сельского и подсобного хозяйства, производство традиционных лепешек наан, виноделие и туризм. По итогам 2021 года валовой региональный продукт Синьцзян-Уйгурского автономного района вырос на 7 % в годовом исчислении и составил 1,6 трлн юаней (около 253,2 млрд долл. США).

С 2012 по 2021 год валовой региональный продукт Синьцзяна увеличился с 741,183 млрд юаней до 1598,365 млрд юаней; годовой располагаемый доход на душу населения городских жителей увеличился с 17,9 тыс. юаней до 37,6 тыс. юаней, а сельских жителей — с 6,39 тыс. юаней до 15,57 тыс. юаней; посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась с 77,05 млн му до 95,81 млн му; протяженность железных дорог увеличилась с 4914 км до 8152 км, а скоростных автомагистралей — с 2277 км до 7014 км; число внутренних туристов увеличилось с 47,11 млн до 190,567 млн человек.

В Синьцзяне базируются такие крупные компании, как Xinjiang Zhongtai Group (химическая продукция), Goldwind (ветряные турбины), Jinko Solar (солнечные модули), TBEA (энергетическое и электротехническое оборудование), Xinjiang New Energy Group («зелёная» энергетика).

Нефтегазовая промышленность 
В Таримской впадине расположен Таримский нефтегазоносный бассейн, в котором ведут добычу компании PetroChina и Sinopec. Таримское месторождение является третьим по величине наземным нефтегазовым месторождением в Китае. По состоянию на 2020 год компания CNPC добыла в Таримском нефтегазоносном бассейне 6 млн тонн нефтяной жидкости и свыше 30,1 млрд кубометров природного газа. В 2022 году объем добычи нефти и природного газа на Таримском месторождении составил 33,1 млн тонн в нефтяном эквиваленте, что на 1,28 млн тонн больше, чем годом ранее.
 
Добыча в Аксу и Карамай находится на подъёме. Западно-Восточный газопровод, введённый в эксплуатацию в 2004 году, доставляет газ в Шанхай и другие города Восточного Китая. Нефтяной и нефтехимический сектор формируют 60 % местной экономики Синьцзяна. Крупнейшей нефтехимической компанией района является Xinjiang Zhongtai Group.

Горнодобывающая промышленность 
Синьцзян имеет большие залежи полезных ископаемых. С конца XIX века регион известен как центр производства соли, соды, золота, нефрита и угля. Кроме того, Синьцзян обеспечивает почти половину мировых поставок поликремния.

Синьцзян является четвертым по величине угледобывающим регионом в Китае. В 2022 году разведанные запасы угля составляли 450 млрд тонн, или одну четвертую часть от общего объема разведанных запасов угля в Китае; по этому показателю СУАР занимал второе место после Внутренней Монголии. В 2022 году в Синьцзяне было добыто 400 млн тонн рядового угля, что на 25 % больше, чем в предыдущем году. В другие регионы страны было отправлено в общей сложности 80 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Энергетика 
В Синьцзяне постоянно растёт доля «зелёной энергетики»: по состоянию на конец 2021 года установленная мощность солнечных электростанций составляла 11,8 % от общей установленной мощности электростанций, а мощность ветровых электростанций составляла 22,6 %. Синьцзян является крупным экспортёром электроэнергии. Первая линия электропередачи была введена в эксплуатацию 3 ноября 2010 года. Ежегодная мощность передачи электроэнергии из Синьцзяна увеличилась с 3 млрд кВт/ч в 2010 году до более чем 100 млрд кВт/ч в 2020 году.

Компания State Grid Corporation of China поставляет электроэнергию, произведённую на солнечных и ветровых электростанциях Синьцзяна, в густонаселённые провинции Восточного Китая. За период с 2010 по 2019 год Синьцзян передал по четырем каналам в 19 провинций и городов Китая 300 млрд кВт-ч электроэнергии. В сентябре 2019 года были запущены новые линии ультравысокого напряжения протяженностью 3324 км (общий объём инвестиций в их строительство составил 40,7 млрд юаней или около 6 млрд долл.).

В 2020 году в Синьцзяне было произведено около 403 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 11,8 % больше, чем в 2019 году. Выработка электричества на ТЭС составила 326 млрд кВт-ч (+ 14,2 % в годовом исчислении), на ветряных электростанциях — 42,3 млрд кВт-ч (+ 7,3 %), на ГЭС — 22,6 млрд кВт-ч (- 9,7 %), на солнечных электростанциях — 12,6 млрд кВт-ч (+ 14,3 %).

Помимо добычи нефти, компания Sinopec строит в пустыне Такла-Макан собственные солнечные электростанции.

Пищевая промышленность 
По состоянию на октябрь 2021 года ежедневный объём производства лепешек наан в Синьцзяне достиг 23,25 млн штук, в этой сфере было занято 113 тыс. человек, а ежедневные продажи составляли около 57,52 млн юаней (8,92 млн долл. США).

Сельское хозяйство 
По состоянию на конец 2019 года площадь пахотных земель в Синьцзяне достигла 106 млн му (примерно 7 млн га), увеличившись на 28,7 млн му по сравнению с показателем 2009 года. Орошаемые земли составили 96 % от общей площади пахотных земель, засушливые земли — 3,15 %, а рисовые поля — 0,85 %. соответственно. Обрабатываемые земли Синьцзяна в основном используются для выращивания таких сельхозпродуктов, как зерно, хлопок, сахароносные культуры и овощи.

Синьцзян славится своими фруктами и другими товарами сельского хозяйства, в частности виноградом, дынями, грушами, хлопком, пшеницей, шёлком, грецкими орехами и овцами. В Синьцзяне собирают 85 % китайского и 20 % мирового производства хлопка. Для сбора хлопка используется принудительный труд сотен тысяч мусульман-уйгуров.

По состоянию на 2021 год в Синьцзяне было собрано свыше 5,1 млн тонн хлопка (около 90 % от общего объема производства хлопка в стране). Более 80 % хлопка было собрано с помощью машин. По состоянию на 2022 год посевная площадь хлопчатника в Синьцзяне составила около 2,46 млн га, в регионе насчитывалось более 6,3 тыс. единиц хлопкоуборочной техники. По итогам 2022 года в Синьцзяне было собрано более 5,39 млн тонн хлопка (90,2 % от общего объема производства хлопка в стране).

В Синьцзяне создана заготовительная система, охватывающая все районы выращивания фруктов, по состоянию на 2022 год мощность складов достигла 5 млн тонн, за пределами СУАР работали в общей сложности 5370 торговых точек.

В 2022 году площадь посева пшеницы в Синьцзяне составила более 17 млн му, а уровень механизации при сборе пшеницы достиг 98,78 %.

Туризм 

В 2020 году, несмотря на ограничения, введённые в связи с эпидемией COVID-19, Синьцзян-Уйгурский автономный район посетило более 158 млн туристов (главным образом внутренних). За первые 10 месяцев 2021 года Синьцзян принял в общей сложности 170 млн туристов и получил доход от туризма в размере 129,44 млрд юаней (около 20,4 млрд долл. США). Доходы от туризма за указанный период выросли на 16,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными туристическими достопримечательностями Синьцзяна являются Огненные горы, Памирские горы, в том числе гора Музтагата, Алтайские горы, озёра Тяньчи, Каракёль, Канас и Сайрам-Нур, пустыни Такла-Макан и Хами, заповедник Каламайли, мавзолей Аппака Ходжи, мавзолей Тоглук-Тимура, минарет Эмин и остатки древней водной системы в Турфане, мечеть Ид Ках в Кашгаре, кладбище Астана, буддистские пещеры Безеклик и Кизил, руины древних городов Гаочан, Цзяохэ, Миран и Нийя, заброшенные оазисы Дандан-Ойлык и Лоулань, статуя Большого Будды в Мидуне и Большой базар в Урумчи.

Цифровой сектор 
В 2021 году объем цифровой экономики Синьцзяна достиг 425,57 млрд юаней, увеличившись почти на 13 % в годовом исчислении. С 2016 по 2021 год масштабы цифровой экономики Синьцзяна увеличились с 204,868 млрд юаней до 425,57 млрд юаней при среднегодовом темпе роста 17,95 %. Доля цифровой экономики Синьцзяна в ВВП возросла с 21,3 % в 2016 году до 27,36 % в 2021 году.

Телекоммуникации 
По состоянию на август 2021 года в Синьцзяне было построено 10 490 базовых станций 5G.

Внешняя торговля 
Крупнейшими внешнеторговыми партнёрами района являются Кыргызстан и Казахстан, растёт доля Таджикистана, России, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, Индонезии и Таиланда. Синьцзянь экспортирует электромеханические изделия, аккумуляторы, солнечные батареи, электромобили, ткани, одежду и обувь, а импортирует преимущественно сырьё (хлопок, шерсть, природный газ, древесину). Около 1/5 внешней торговли Синьцзяна приходится на комплексные бондовые зоны в Кашгаре, Алашанькоу, Хоргосе и Урумчи.

По итогам первых шести месяцев 2021 года объём внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района увеличился на 19,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 65,87 млрд юаней (около 10,19 млрд долл. США).

8 декабря 2021 года Палата представителей США приняла законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Согласно документу, в Соединенные Штаты можно будет ввозить только те синьцзяньские товары, которые не произведены с использованием принудительного труда. Несмотря на ограничения со стороны США и стран Евросоюза, в 2021 году выросла внешняя торговля Синьцзяна со странами вдоль Пояса и пути, особенно с Кыргызстаном и Вьетнамом.

Занятость и благосостояние 
Власти Китая широко используют в Синьцзяне принудительный труд. С 2016 года началось массовое строительство лагерей для перевоспитания мусульман, с 2018 года правительство начало внедрять программу индустриализации, которая включала создание сотен текстильных и швейных фабрик. Многие предприятия возникли или на территории лагерей, или рядом с ними.

Если в 2014 году бедняки составляли почти 20 % населения Синьцзяня, то в 2020 году их доля сократилась до менее чем 1 %.

Транспорт

Железнодорожный 
Синьцзян является важным перевалочным узлом на грузовом железнодорожном маршруте Восточный Китай — Центральная Азия — Европа. Ежегодно тысячи грузовых составов пересекают границу в КПП Алашанькоу и Хоргос. 

В 2022 году через КПП Алашанькоу и Хоргос прошло 13 300 грузовых поездов, следовавших по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай — Европа, что на 8,7 % больше по сравнению с 2021 годом. Среди них количество поездов, отправившихся из Синьцзяна, выросло на 21,5 % в годовом исчислении до 1 440 единиц.

Автомобильный 
По состоянию на 2022 год общая протяженность автодорог в Синьцзяне достигла 217,3 тыс. км; в том числе протяженность автодорог государственного или провинциального значения составляет 36,7 тыс. км, а скоростных автомагистралей — более 10 тыс. км. Все округа, области и окружные города Синьцзяна соединены скоростными автомагистралями, а 107 уездов и уездных городов — автодорогами второй категорий и выше.

В пустынных областях Синьцзяна ведётся масштабное автомобильное строительство. Дороги окружены лесозащитными полосами, которые орошаются с помощью солнечных электростанций.

Культура 
Важнейшими историческими музеями Синьцзяна являются Музей Синьцзян-Уйгурского автономного района в Урумчи, Турфанский музей в Турфане и Музей Хотанской культуры в Хотане.

Образование 
В регионе расположены Синьцзянский университет и Университет Шихэцзы.

Наука 

Ведущими научно-исследовательскими учреждениями Синьцзяна являются университет Шихэцзы (Шихэцзы), Медицинский университет Синьцзяна (Урумчи), Синьцзянская астрономическая обсерватория Китайской академии наук (Урумчи), Синьцзянский технический институт физики и химии Китайской академии наук (Урумчи).

Медиа 
Крупнейшая газета Синьцзяна — орган Коммунистической партии Китая «Синьцзян жибао», издающаяся на китайском, уйгурском, казахском и монгольском языках. Также в районе выходят газета «Чапчал серкин» и журнал «Кёрши».

Спорт 
В Урумчи расположен Спортивный центр Синьцзяна — крупнейший стадион автономного района.

Примечания

Литература 
 Петровский Н. Ф., Туркестанские письма. Сост. В. Г. Бухерт. М.: «Памятники исторической мысли», 2010, 358 стр.
 Бухерт В. Г., О плане экспедиции Научно-исследовательского института по Китаю к границам Синьцзяна. 1931 г. // Восточный архив, 2011, № 1 (23), С. 81-83.
 Бухерт В. Г., Проект советско-китайской экспедиции в Синьцзян. 1955—1957 гг. // Восточный архив, 2020, № 1 (41), С. 71-81.
 Мурзаев Э. М., Природа Синьцзяна и формирование пустынь Центральной Азии, М., 1966;
 Описание Чжуньгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии, пер. с кит. [Н. Я. Бичурина], ч. 1, СПБ, 1829;
 Риттер К., Землеведение Азии, пер. и крит. замечания В. Григорьева, т. 5, в. 2, СПБ, 1873;
 Бартольд В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. 1—2, СПБ, 1898—1900;
 Думан Л. И., Аграрная политика цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII в., М., 1936;
 Тихонов Д. И., Хозяйство и общественный строй уйгурского государства. X—XIV вв., М., 1966;
 Кузнецов В. С., Экономическая политика цинского правительства в Синьцзяне…, М., 1973;
 Яковлев А. Г., Аграрные отношения и аграрная реформа в провинции Синьцзян (1949—1953),
 «Уч. зап. института востоковедения АН СССР», 1955, т. II, с. 220—62;
 Дьяконова Н. В., Культурное наследие национальных меньшинств Синьцзяна, в кн.: Труды Государственного Эрмитажа, т. 2, М. — Л., 1958;
 Всеобщая история искусств, т. 2, кн. 2, М., 1961.
 Госманов М. Ябылмаган китап яки чәчелгән орлыклар. — Казан: Татар. кит. нәшр., 1996. — 206 бит.
 Дубровская Д. В. Судьба Синьцзяна. Обретение Китаем «Новой границы» в конце XIX в. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. — 202 с.
 Обухов В. Г., Потерянное Беловодье. История Русского Синьцзяна., М., 2012
 
 Enze Han, Christopher Paik. Ethnic integration and development in China // World Development 93 (2017): 31-42.

Ссылки 

 
 
 И. Плескачевская. 
 Волынец Алексей «Синьцзян против Китая. Мусульманское восстание забирает у империи Цин весь Восточный Туркестан»
 Волынец Алексей Китай без Синьцзяна: «зубы, не прикрытые губами». Повстанцы-мусульмане вооружаются револьверами, а империя Цин готовится вернуть «Новую границу»
 Александр Собянин. 
 Илья Фальковский По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя
 «Караван Азия», полная информация о городе Урумчи и по провинции Синьцзян на форуме соотечественников
 П.Аптекарь ОТ ЖЕЛТОРОСИИ ДО ВОСТОЧНО-ТУРКЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № 5 от 15 апреля 1934 года «О Синьцзяне»
 Танковый бросок на Памир. Из Подмосковья в Китай через Кант в Киргизии
 
 
 
 
 Общий атлас Синьцзяна
 Национальный состав СУАР 1941

 
Уйгуры
Административные единицы, образованные в 1955 году